Blind Faith:
 Blind Faith — британская рок-группа.
 Blind Faith — единственный альбом этой группы, выпущенный в 1969 году.